Yarden (film), Zweedse film uit 2016
 Yarden (bedrijf), Nederlandse uitvaartorganisatie en -verzekeraar